David Cross peut désigner :
 David Cross (né en 1964), un acteur américain ;
 David Cross (né en 1950), un footballeur anglais ;
 David Cross (né en 1948), un violoniste britannique.